Superpuchar Bułgarii w piłce siatkowej mężczyzn 2022 (oficjalnie Money+ Волейболна Суперкупа на България 2022) – siódma edycja rozgrywek o Superpuchar Bułgarii zorganizowana przez stowarzyszenie Nacionalna Wolejbolna Liga (Национална Волейболна Лига, NVL). Mecz rozegrany został 15 października 2022 roku w kompleksie sportowym SIŁA w Płowdiwie. Wzięły w nim udział dwa kluby: mistrz i zdobywca Pucharu Bułgarii w sezonie 2021/2022 –  oraz finalista Pucharu Bułgarii w tym sezonie – .

Po raz trzeci zdobywcą Superpucharu Bułgarii został . MVP spotkania wybrany został Trifon Łapkow.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Ustawienie wyjściowe drużyn

Rozkład punktów

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 

Superpuchar Bułgarii w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w piłce siatkowej
2022 w Bułgarii